

Onomastica
 Bertie – variante del nome proprio di persona Berto

Persone
 Albemarle Bertie, IX conte di Lindsey – nobile e militare britannico
 Andrew Bertie – religioso britannico
 Brownlow Bertie, V duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Charlotte Bertie – nobildonna e scrittrice inglese
 Francis Bertie, I visconte Bertie di Thame – diplomatico inglese
 James Bertie, I conte di Abingdon – nobile inglese
 Joshua Bertie – calciatore anglo-verginiano
 Montagu Bertie, II conte di Lindsey – militare e politico inglese
 Montagu Bertie, V conte di Abingdon – nobile britannico
 Montagu Bertie, VI conte di Abingdon – politico britannico
 Montagu Bertie, VII conte di Abingdon – nobile britannico
 Peregrine Bertie, II duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Peregrine Bertie, III duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Peregrine Bertie, XIII barone Willoughby de Eresby – generale, diplomatico e nobile inglese
 Robert Bertie, I duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Robert Bertie, IV duca di Ancaster e Kesteven – nobile e militare britannico
 Willoughby Bertie, III conte di Abingdon – nobile inglese

Pagine correlate
 Montagu Bertie
 Peregrine Bertie
 Robert Bertie